Strzebielewo ist der Name folgender Orte:

 Strzebielewo (Rymań), deutsch Strebelow, Wohnplatz im Powiat Kołobrzeski in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Strzebielewo (Powiat Stargardzki), deutsch Strebelow, Dorf im Powiat Stargardzki in der Woiwodschaft Westpommern in Polen